Józef Mikułowski-Pomorski (1868–1935) – polski naukowiec, profesor, polityk i minister
 Jerzy Mikułowski Pomorski (1937–2020) – polski socjolog, ekonomista, b. rektor Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie
Władysław Mikułowski Pomorski (1901–1940) – żołnierz i prawnik